Костюков — російське прізвище.

Відомі носії 
 Костюков Ігор Олегович — російський воєначальник. Заступник начальника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації — Начальник Головного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації з 10 грудня 2018 року.
 Костюков Костянтин Едуардович (1967) — український і сербський балетмейстер, директор балету Національної опери Сербії.
 Костюков В'ячеслав Петрович (1941) — український фотохудожник. Член Національної спілки фотохудожників України.
 Костюков Володимир Миколайович (1942) — артист оперети (тенор). Заслужений артист України (2017).
 Альошина-Костюкова Вікторія Дмитрівна (1947) — артистка оперети (ліричне сопрано). Народна артистка України (1997).

 Костюкова Аліна Артурівна ( 1986) — українська актриса театру і кіно.

Див. також 
 10672 Костюкова — астероїд головного поясу, відкритий 31 серпня 1978 року, названий на честь Тетяни Андріївни Костюкової — київського ботаніка і фахівця з декоративного квітникарства.
 Костюк